

Unità militari 
 Black Watch – Reggimento di fanteria del British Army
 The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada – Reggimento di fanteria del Canadian Army

Arte 
 Black Watch (opera teatrale) – Opera teatrale scritta da Gregory Burke e diretta da John Tiffany
 La guardia nera (Black Watch) – Film del 1929 per la regia di John Ford
 The Black Watch (gruppo musicale) – Gruppo musicale statunitense di indie rock

Navi 
 Black Watch (nave da crociera) – Nave da crociera della Fred. Olsen Cruise Lines varata nel 1970 e ancora in servizio
 Black Watch (veliero) – Veliero varato nel 1877 e perduto in naufragio lo stesso anno

Altro 
 Black Watch (orologio) – Orologio da polso prodotto nel 1975 dalla Sinclair Radionics
 The Blackwatch – Soprannome della squadra di calcio Everton Football Club